Лент — округ в голландском муниципалитете Неймеген, бывший муниципалитет.

Лент отделен от центра города Неймеген рекой Ваал, на северном берегу которой она лежит.

История 
Лент был муниципалитетом до 1 января 1818 года. Затем  до 1998 года стал частью бывшего муниципалитета Эльста.

Транспорт 

Железнодорожная станция находится по маршруту Неймеген — Арнем.

Автомобильная дорога N325

Население 
В округе проживает около 9 тыс. человек. В таблице приводятся данные по годам, по состоянию на 1 января.

Спорт 
В округе Лент прошли национальные чемпионаты по шашкам в 1979, 1980, 1982, 1985, 1989, 1992 гг.

Примечания 

Неймеген